Чулошников:
 Чулошников, Александр Петрович (1894—1941) — русский советский историк, специалист по истории Казахстана, Средней Азии и Башкирии.

Топоним 
 Чулошников — хутор в Оренбургском районе Оренбургской области